Hess steht für:
 Hess (Oklahoma), Unincorporated Community in Jackson County (Oklahoma), Oklahoma
 Hess (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond
 (2844) Hess, ein Asteroid
 Hess Creek, ein Fluss in Alaska
 Hess-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Hess Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika
 Hess Mountains, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Hess Mountains (Kanada), Gebirge im Yukon-Territorium (Kanada)
 Hess River, ein Fluss im Yukon-Territorium (Kanada)

 Hess (Familienname), ein Familienname

Hess ist der Name folgender Unternehmen:
 Hess (Beleuchtung), deutsches Unternehmen der Leuchtindustrie
 Hess Group, Schweizer Weinproduzent und Gastronomieunternehmen
 Hess Corporation, US-amerikanisches Erdölunternehmen
 Hess Natur, deutsches Textilunternehmen
 Carrosserie Hess, Schweizer Hersteller von Nutzfahrzeugen
 Maier & Louis Hess, auch M. & L. Hess, ehemalige Schuhfabrik in Erfurt
 Matthias Hess, deutsches Spielwarenunternehmen

H.E.S.S. steht für:
 High Energy Stereoscopic System, eine Anlage zur Erforschung kosmischer Gammastrahlung

Siehe auch:
 Hess’scher Wärmesatz zur Berechnung von Enthalpieänderungen bei chemischen Reaktionen
 Hess’sches Pendel
 Hesse (Begriffsklärung)
 HES

Abkürzung